Максим Миловић (Цетиње, 23. априла 1999) црногорски је фудбалски голман који тренутно наступа за Младост из Лучана.

Каријера 
Миловић је прошао млађе клупске селекције Црвене звезде. Лета 2017. прешао је у Вождовац чији је члан био наредних годину дана. Након тога је отишао у редове шпанског трећелигаша Сан Фернанда из истоименог града. Повратком у Србију приступио је саставу Младост из Лучана.

Наступао је за кадетску, млађу омладинску и омладинску репрезентацију Црне Горе.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 Максим Миловић на сајту FBREF 

Рођени 1999.
Цетињани
Црногорски фудбалери
Фудбалски голмани
Фудбалери Вождовца
Фудбалери Младости Лучана
Фудбалери Суперлиге Србије